Bodie Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bodie Mountain (Kalifornien)
 Bodie Mountain (Ferry County, Washington)
 Bodie Mountain (Stevens County, Washington)

Siehe auch:
 Bodie Mountains, Gebirgszug in Nevada